Sharabi (arabe : شرابي ; hébreu : שרעבי) est un patronyme porté notamment par :

ordre alphabétique
  (1977- ), footballeur israélien ;
  (1947- ), chanteur-compositeur-interprète israélien ;
  (1969- ), footballeur israélien ;
 Hisham Sharabi (1927-2005), universitaire palestino-libano-américain ;
  (1908-1984), rabbin et kabbaliste yéménite ;
  (1720–1777), rabbin et kabbaliste yéménite ;
 Shoshana Sharabi (fl. 1968-1972), escrimeuse handisport israélienne ;
  (1908-1979), homme politique israélien ;
  (mort en 1804), rabbin yéménite.

Notes et références 

Patronyme arabe
Patronyme juif